Elaiokhóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Elaiochóri, ort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Kaválas, 
 Elaiochória, ort, Mellersta Makedonien, Chalkidike, 

Robotskapade Greklandförgreningar